U sezoni 1973./74. jugoslavenski rukometni prvak je treći put zaredom postala momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

III. rang lige

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Bosna i Hercegovina - republička liga 

 Izvori: 
 derventskim-korzom.blogspot.com

IV. i niži rangovi prvenstva

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

Dalmatinska liga - Jug 
Peti rang natjecanja

 Izvori: 
  RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

Izvori 
 

1973-74